Балог-над-Іплом (словац. Balog nad Ipľom) — село, громада округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край, центральна Словаччина.
 Велька Вес-над-Іплом (словац. Veľká Ves nad Ipľom) — село, громада округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.